Werbowez (ukrainisch ; russisch Вербовец) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kossiw, siehe Werbowez (Kossiw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kremenez, siehe Werbowez (Kremenez)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Berehowe, siehe Werbowez (Berehowe)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Katerynopil, siehe Werbowez (Katerynopil)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Murowani Kuryliwzi, siehe Werbowez (Murowani Kuryliwzi)

Siehe auch:
 Werbowe